Das Eigenschaftswort esoterisch (vom griechischen ἐσωτερικός für „innerlich“) bedeutet:
 zur Esoterik gehörig, spirituell
 etwas Irrationales, Rätselhaftes bis Nebulöses, das nur von Eingeweihten zu verstehen ist und dessen praktischer Nutzen eher theoretischer Natur ist, wie im Begriff Esoterische Programmiersprache.